Die Wahl des Europäischen Parlaments 1999 in Griechenland zur Wahl der Delegation Griechenlands zum Europäischen Parlament fand am 13. Juni statt. Das in Griechenland angewandte Wahlsystem war ein parteipolitisches Verhältniswahlrecht mit einer Hürde von 3 % für eine Partei. Die Zahl der Griechenland zugewiesenen Sitze betrug 25.

Ergebnis 
Die Europawahl 1999 war die fünfte Wahl zum Europäischen Parlament. Die oppositionelle konservative Partei Neue Demokratie (ND) gewann ebenso wie die Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) Stimmanteile hinzu, während die regierende Panhellenische Sozialistische Bewegung (PASOK) an Boden verlor. Zwei Parteien der Linken, die relativ neue Demokratische Soziale Bewegung (DIKKI) und die Koalition der Linken und des Fortschritts (SYN), erlangten jeweils zwei Sitze im Parlament. Der Politische Frühling (POLAN), der Abgeordnete ins 1994 Europaabgeordnete schicken konnte, scheiterte diesmal an der 3-%-Hürde.

Griechenland
1999